Составы национальных сборных на чемпионате Европы по футболу 1988 года, проходившем в ФРГ с 10 по 25 июня 1988 года.

Максимальное разрешённое число футболистов в заявке — 20. Возраст игроков указан на дату начала турнира (10 июня 1988).

Группа А









Группа B

Англия

Ирландия

Нидерланды

СССР

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1988 — результаты и составы команд 

Составы команд
1988